Die Senatoren im 37. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1860 und 1861 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 37. Kongresses ging vom 4. März 1861 bis zum 3. März 1863. Seine erste Tagungsperiode fand vom 4. Juli bis zum 6. August 1861 in Washington, D.C. statt, die zweite vom 2. Dezember 1861 bis zum 17. Juli 1862 und die dritte vom 1. Dezember 1862 bis zum 3. März 1863. Vorher fand bereits vom 4. März bis zum 28. März 1861 eine Sondersitzung statt.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 36. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 26 Republikaner, 25 Demokraten und zwei Senatoren der American Party, die meist als Know-Nothing Party bezeichnet wird, 15 Sitze waren vakant, hauptsächlich durch den Rückzug von Südstaaten-Senatoren. Bei den Wahlen 1860 und 1861 verloren die Know Nothings einen ihrer Sitze an die Demokraten, diese verloren wiederum drei an die Republikaner und einen, weil das Parlament von Missouri nicht rechtzeitig gewählt hatte. Der verbleibende Senator der Know Nothings schloss sich der Unionist Party an. Damit saßen zu Beginn des Kongresses 29 Republikaner, 22 Demokraten und ein Unionist im Senat, 16 Sitze waren vakant. Noch im März 1861 konnten die Demokraten den Sitz in Missouri besetzen, verloren aber fünf Sitze durch den Rücktritt weiterer Südstaaten-Senatoren und fielen damit auf 18 Senatoren. Im April wurden zwei Republikaner als erste Senatoren für Kansas aufgenommen, so dass die Republikaner ihre Mehrheit auf 31 ausbauen konnten. Drei weitere Südstaaten-Senatoren der Demokraten wurden im Juni und Juli ausgeschlossen. Bei Nachwahlen konnten die Unionists zwei Sitze gewinnen, jeweils ein Sitz ging von den Demokraten zu den Republikanern und umgekehrt. Damit saßen Ende November 1861 31 Republikaner, 15 Demokraten und drei Unionists im Senat, 19 Sitze waren vakant. Von Dezember 1861 bis Februar 1862 wurden vier weitere Demokraten aus dem Senat ausgeschlossen, ihre Nachfolger waren jeweils Unionists, einen weiteren Sitz verloren die Demokraten durch Rücktritt. Bis Januar 1863 gab es mehrere weitere Wechsel, bei denen die Demokraten in der Bilanz einen Sitz der Republikaner erobern konnten. Damit saßen zum Ende des 37. Kongresses 30 Republikaner, elf Demokraten und sieben Unionists im Senat, 20 Sitze waren vakant.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Während des 37. Kongresses war Hannibal Hamlin Vizepräsident. Im Gegensatz zur heutigen Praxis leitete der Vizepräsident bis ins späte 19. Jahrhundert tatsächlich die Senatssitzungen. Ein Senator wurde zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernahm. Mehrfach wurde Solomon Foot in dieses Amt gewählt, nämlich vom 23. März bis zum 3. Juli und vom   18. Juli bis zum 1. Dezember 1861, am 15. Januar, vom 31. März bis zum 21. Mai und vom 19. Juni bis zum 12. Dezember 1862 sowie vom 18. Februar bis zum Ende des Kongresses am 3. März 1863.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei, der Republikanischen Partei oder einer Unionistischen Partei (Unionist Party oder Unconditional Unionist Party) angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1863 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1865 und die der Klasse III bis zum 3. März 1867. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Howard trat sein Amt nach anderen Quellen erst am 17. Januar an.
 b) Stark trat sein Amt nach der Liste des Senats schon am 4. März an, was nicht stimen kann, das Baker da noch lebte.
 c) Wilmot trat sein Amt nach anderen Quellen erst am 14. März an.

Einzelnachweise 

037
Vereinigte Staaten, Senat #037
Senatoren 037